Курт Фрейзер (,  12 січня 1958, Цинциннаті) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду США. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1978 року.

1978 року був обраний на драфті НХЛ під 22-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Міннесота Норт-Старс», «Чикаго Блекгокс» та «Ванкувер Канакс».

Виступав за збірну США.

Тренерська робота 
1999 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Головним тренером працював з командою «Атланта Трешерс», як асистент головного тренера працював з клубами «Нью-Йорк Айлендерс», «Даллас Старс» та «Сент-Луїс Блюз».

З 2006 по 2008 тренував національну збірну Білорусі. Згодом тренував різноматні команди АХЛ.

Нагороди та досягнення 
 Бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу 1978.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні тренери
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»
Тренери «Атланта Трешерс»
Тренери «Даллас Старс»
Тренери «Нью-Йорк Айлендерс»
Тренери «Сент-Луїс Блюз»
Уродженці Цинциннаті
Спортсмени з Огайо